Christophe Degli Esposti, acteur français.
 Piera Degli Esposti (1938-2021), actrice italienne.
Patronyme italien